Maria Theresa Antonia Rafaela van Spanje (11 juni 1726 – 22 juli 1746) was een infante van Spanje en door haar huwelijk met Lodewijk Ferdinand van Frankrijk werd ze Dauphine van Frankrijk.

Jeugd 

Ze was het vijfde kind en tweede dochter uit het tweede huwelijk van koning Filips V van Spanje en koningin Elisabetta Farnese. Voorafgaand aan het huwelijk, hadden de Spaanse koninklijke familie en die van Frankrijk een slechte ervaring mee gemaakt. Het Spaanse koninklijk huis was buitengewoon hard beledigd door de Fransen. Er was in 1725 sprake van een huwelijk tussen koning Lodewijk XV en infante Mariana Victoria, oudere zuster van Maria Theresa. Het huwelijk werd grof beëindigd door Lodewijk XV die trouwde met de Poolse Maria Leszczynska. Uit het huwelijk van Lodewijk XV en Maria Leszczynska werd Lodewijk Ferdinand geboren. De bedoeling van het huwelijk van Lodewijk Ferdinand en Maria Theresa was de beschadigde relatie tussen Frankrijk en Spanje te herstellen. Op 23 februari 1745 trouwden Maria Theresa en Lodewijk Ferdinand.

Huwelijk met de Dauphin 

Het huwelijk begon slecht, dit kwam doordat de Dauphin geen interesse toonde in zijn vrouw. Dit was een grootse belediging voor Maria Theresa, zij begon aan haar positie te twijfelen aan het hof in Versailles. Zij ontving verscheidene complimenten waaronder dat zij een mooie vrouw was en erg statig. Maar van mensen die haar niet mochten ontving zij beledigende berichten, vaak gericht op haar rode haar. Ze was erg verlegen en niet geïnteresseerd in spelletjes. Maria gaf de voorkeur om in haar tijd te besteden in haar eigen appartementen te Versailles.

Uiteindelijk werd het huwelijk tussen Lodewijk Ferdinand en Maria Theresa beter in september 1745. Beide echtelieden zette een punt achter de roddels en de beledigingen. Het koppel werd erg close en ze kregen wederzijdse waardering voor elkaar, door de meeste tijd door te brengen met elkaar. Dit was in grote tegenstelling met de koning, die kort daarvoor zijn beroemde relatie was begonnen met madame de Pompadour. Madame de Pompadour werd uiterst gehaat door de dauphin en de dauphine. Maria werd onvriendelijk behandeld door de koning, doordat ze niet deelnam in de Heilige Communie, daardoor werd Maria door de koning genegeerd.

Overlijden 

Uiteindelijk werd Maria Theresa zwanger. Ze was uitgeteld in het begin van juli, 1746. Maar het kind liet lang op zich wachten. Uiteindelijk werd een dochtertje geboren op 19 juli 1746. Maria Theresa herstelde niet van de geboorte van haar dochter en stierf drie dagen na de geboorte op 22 juli. Om haar dood werd gerouwd door haar man Lodewijk-Ferdinand. Haar dochter, Marie-Thérèse genaamd, stierf op 27 april 1748. Op 10 januari 1747 hertrouwde de dauphin met Maria Josepha van Saksen.

Voorouders

Huis Bourbon (Spanje)
Bourbon, M